Monastero di Santa Lucia ad Adrano
 Monastero di Santa Lucia a Rieti
 Monastero di Santa Lucia a Roma
 Monastero di Santa Lucia a Trevi

Pagine correlate
 Basilica di Santa Lucia
 Cattedrale di Santa Lucia
 Chiesa di Santa Lucia
 Oratorio di Santa Lucia